Lorenz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Michael Lorenz
 Theodore K. Lorenz
 W. Lorenz